Tendência à estruturação é um conceito desenvolvido pela Psicologia da Forma (da Gestalt). Explica-se pela propensão natural do ser humano a organizar ou estruturar os diferentes elementos que se lhe deparam. Tendemos a agrupar elementos que se encontram próximos uns dos outros ou que são semelhantes..

Comportamento